Rima – miejscowość w Syrii, w muhafazie Damaszek
 Rima – miejscowość w Syrii, w muhafazie Damaszek